Hay dos municipios de Boyd en Estados Unidos:

 el municipio de Boyd, en el estado de Carolina del Norte;
 el municipio de Boyd, en el estado de Dakota del Norte.